Кэмп Бастион () — это основная военная база Великобритании в Афганистане. На базе на северо-востоке Лашкаргаха, столицы провинции Гильменд, проживает 21000 человек и располагается штаб логистики в провинции Гильменд.

Кэмп Бастион — это крупнейшая военная база Великобритании за рубежом, построенная после Второй мировой войны

Построенная в начале 2006-го года, база находится в удаленной пустынной местности в отдалении от населенных пунктов. База, протяженностью 4 мили в длину и 2 мили в ширину, имеет аэродром и полевой госпиталь. База разделена на 2 основные части, Бастион 1 и Бастион 2. Бастион 2 включает в себя 2 палаточных лагеря: Кэмп Барбер и Кэмп Викинг.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с русской сотрудницей Camp Bastion

Война в Афганистане (2001—2021)
Военные базы Великобритании